Przyjaciele z wesołego lasu (oryg. Happy Tree Friends) – amerykańsko-kanadyjsko-filipińska seria komediowych animacji internetowych dla dorosłych
 HTF – Hydrographic Transfer Format
 HTF – hypertext functions
 H-T-F – nazwa francuskiej firmy